Das Unibet Masters war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 27. bis 29. Januar 2017 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum dritten Mal die ArenaMK in Milton Keynes.

Titelverteidiger war der Niederländer Michael van Gerwen, der das Turnier erneut, zum insgesamt dritten Mal, gewinnen konnte.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Legs bzw. First to Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.

Turnierverlauf 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt.

Spielmodus in der 1. Runde, dem Achtelfinale am 27. und 28. Januar 2017, war ein Best of 19 Legs. Die 8 Sieger des Achtelfinals zogen in das Viertelfinale am 29. Januar ein. Dort wurde erneut ein Best of 19 Legs gespielt. Die beiden Halbfinals sowie das Finale des Masters 2017 fanden ebenfalls am 29. Januar 2017 statt. Die Spiele wurden im Modus Best of 21 Legs ausgetragen.

Teilnehmer

Qualifikation 
An dem Turnier nahmen die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit teil.

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 2. Januar 2017 – von denen alle gesetzt waren

Setzliste

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung exklusiv.

Zudem bot die PDC einen Livestream zum Turnier an.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de,
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in Milton Keynes